Aiken Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Aiken Mountain (Alabama)
 Aiken Mountain (North Carolina)